Línea C puede referirse a:

 la Línea C del subte de Buenos Aires (Argentina);
 la Línea C de trolebuses de Córdoba (Argentina);
 la Línea C de colectivos de Córdoba (Argentina);
 la Línea C de colectivos de la provincia de Santa Fe (Argentina);
 la Línea C de colectivos de Río Gallegos (Argentina);
 la Línea C de colectivos de Ushuaia (Argentina);
 la Línea C de ferrocarril de cercanías de París (Francia);
 la Línea C del metro de Nueva York (Estados Unidos).
 la Línea C del Metro en la Ciudad de Los Ángeles.